Schaeff oder Schäff ist der Familienname von

 Georg Schäff (* 1969), deutscher Verleger, siehe Donaukurier
 Georg Harro Schaeff-Scheefen (1903–1984), deutscher Schriftsteller und Heimatdichter (in der NS-Zeit auch antisemitische Beiträge) 
 Heinrich Schäff-Zerweck (1862–1937), deutscher Maler und Dichter 
 Helga Rübsamen-Schaeff (* 1949), deutsche Chemikerin, Hochschullehrerin und Unternehmerin
 Karl Schäff (1901–1985), deutscher Ingenieur und Manager

sowie der Name 
 eines Baumaschinenherstellers, siehe Schaeff (Baumaschinenhersteller)
 eines Getränkeherstellers, der heute die Firma Altmühltaler Mineralbrunnen führt

Siehe auch
 Schaff